Old River Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Old River Island (Arkansas)
 Old River Island (Illinois)
 Old River Island (Louisiana)
 Old River Island (Texas)